Gärdsrud och Svennungerud är en bebyggelse sydväst om Mellerud vid E45 i Holms socken i Melleruds kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

Källor 

Småorter i Sverige
Orter i Melleruds kommun